Международный научно-художественный журнал «Collegium» — известное на Украине и за рубежом научно-публицистично-художественное русско- и украиноязычное издание.

История 
Международный научно-художественный журнал «Collegium» издается с 1993 г. Основателем и многолетним автором журнала был известный украинский литературовед, культурный и общественный деятель, доктор филологических наук Сергей Борисович Бураго. Руководство изданием он осуществлял вплоть до своей преждевременной кончины в 2000 г. Редакционную коллегию журнала на сегодня возглавляет его сын, литературовед, поэт и издатель Дмитрий Сергеевич Бураго, подготовка номера осуществляется в рамках Издательского дома Дмитрия Бураго.

Сегодня увидели свет уже 34 выпуска.

Редакционная коллегия 
В состав редакционной коллегии, которую возглавляет Д. С. Бураго (главный редактор), входят ученые из разных уголков мира — США, Германии, России, Беларуси, Украины.

Цель издания 
Издание ориентировано на высокоинтеллектуального и образованного читателя. В фокусе внимания авторов журнала находятся довольно сложные и противоречивые проблемы современного мира, вопросы общечеловеческого философского характера; интересные факты из мировой истории и общественной жизни, представленные сквозь призму современного прочтения и восприятия, а также многочисленные научные исследования, рассчитанные на опытного литературоведа, однако представлены таким образом, который позволяет с интересом ознакомиться с ним и не специалисту, а просто культурному человеку; новейшие переводы художественных текстов с разных языков мира, даже из самых отдаленных его уголков; воспоминания-мемуары известных людей и выдающихся ученых, рецензии и отзывы на новые научные и художественные издания, а также оригинальные тексты современных поэтов и прозаиков, которые могут заинтересовать широкий круг читателей.

В многочисленных номерах журнала представлены статьи и рецензии известных современных исследователей философских учений, в частности С. Крымского, Ю. Павленко, Т. Суходуб, а также труды выдающихся литературоведов-славистов и зарубежников — С. Бураго, И. Дзюбы, Д. Магомедовой, Д. Затонского, С. Абрамовича, И. Бондаренко, Н. Костенко, Ю. Булаховской, Л. Фризмана, В. Калинкина, В. Казарина, Э. Свенцицкий, В. Звиняцковского, В. Масловой, А. Козорог, Т. Пахаревой, Н. Сквиры и многих других. Исследователи обращаются к актуальным и сейчас вопросам мировой литературы, в частности европейских авторов, а также русской поэзии Золотого и Серебряного века, классиков и современников отечественной литературы.

Тексты новых переводов, расположенных в числах за разные годы (круг очень широк — от Уильяма Шекспира до современной японской поэзии), могут заинтересовать преподавателей школ и вузов, где преподается дисциплина «теория и практика перевода».

Важным блоком выступают труды по искусствоведению, в частности, музыковедению, театроведению, киноведению и изобразительному искусству. Они онепременно пригодятся преподавателям вузов при прочтении больших курсов по указанным дисциплинам и спецкурсов.

Рубрики журнала 
Международный научно-художественный журнал «Collegium» насчитывает несколько ведущих и практически неизменных рубрик, в соответствии с направлением которых представлены научные исследования, оригинальные и переводные тексты как известных исследователей и оригинальных авторов, так и начинающих:
 И свет во тьме светит … Духовные искания человечества
 Сначала было слово … Язык, литературоведение, критика 
 Гряду скоро, и возмездие мое со мной … Глобальные проблемы современного мира
 Солнце останавливали словом. Языки, история и культура народов мира
 Учитель, перед именем твоим. Проблемы педагогики и образования
 Мир искусства
 Художественная словесность
 Искусство перевода
 Наше наследие
 Дубиа
 Рецензии и отклики

Примечания

Ссылки 
«COLLEGIUM»

Журналы Украины на русском языке
Журналы Украины